Le tournoi de tennis de Bristol est un tournoi de tennis. L'édition féminine 1969 se dispute du 9 au .

Margaret Smith Court remporte le simple dames. En finale, elle bat Billie Jean King.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Margaret Smith Court et Judy Tegart.

Résultats en simple

Parcours 
Deux têtes de série sont exemptées de premier tour.

Tableau

Résultats en double

Tableau final

Premiers tours

Notes et références

Voir aussi

Article connexe 
 Tournoi de tennis de Bristol

Lien externe 
  Site de la WTA

dames 1969
Bristol